Francesca Manieri (1979) – sceneggiatrice italiana
 Giovanni Girolamo Manieri (...-1587) – vescovo cattolico italiano
 Girolamo Manieri (1757-1844) – vescovo cattolico italiano
 Mauro Manieri (1687-1743/1744) – architetto italiano
 Maria Rosaria Manieri (1943) – politica e docente italiana
 Raffaella Manieri (1986) – calciatrice italiana

Pagine correlate 
 Maniero (disambigua)